

Cinema
The Sphinx – film muto statunitense del 1916 diretto da John G. Adolfi
La sfinge (The Sphinx) – film italiano del 1920 diretto da Roberto Roberti
La sfinge (The Sphinx) – film statunitense del 1933 diretto da Philip Rosen

Letteratura
La sfinge (The Sphinx) – racconto del 1846 di Edgar Allan Poe

Musica
The Sphinx – singolo di Amanda Lear del 1978
 The Sphinx - Das beste aus den Jahren 1976-1983 – raccolta di Amanda Lear del 2006

Pagine correlate 
 La sfinge
 Sfinge (disambigua)
 Sphinx (disambigua)